rr
 rr – dwuznak występujący w języku hiszpańskim i języku albańskim. 
 ryzyko względne (ang. relative risk)

 RR
 RR – w medycynie, symbol używany dla oznaczenia ciśnienia tętniczego, którego pomiaru dokonano przy użyciu sfigmomanometru
 RR – metoda kucia wałów korbowych
 Galeria RR
 Radio Rzepin
 Ruch Rycerski
 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego
 Chip i Dale: Brygada RR – serial animowany
 Rolls-Royce (ujednoznacznienie)
 Round robin (informatyka) – algorytm szeregowania